Боровско́е — село Тихвинского сельского поселения Добринского района Липецкой области.

Расположено на правом берегу реки Плавицы при впадении в неё ручья. На севере к Боровскому примыкает деревня Андреевка. На противоположном берегу — село Тихвинка (бывший центр сельсовета) и деревня Алексеевка.

История 
Основано переселенцами из-под Липецка и из села Боровое; они основали деревни Замара́й-Ли́пецкая и Замара́й-Боровска́я, соответственно. В 1864 году, когда здесь была построена церковь, селение объединили в село Замара́й (Замара́евка). Нынешнее название закрепилось в советское время .

Население

Объекты культурного наследия 
 Курганная группа 1   (2 насыпи) 

 Курганная группа 2   (3 насыпи)

Известные уроженцы 
В селе родился Герой Советского Союза Иван Калинин.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района